Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du 19 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 2004